Россошанское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Россошанское сельское поселение — входит в Репьёвский район Воронежской области
 Россошанское сельское поселение — входит в Красноармейский район Саратовской области